Viso del Marqués kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Viso del Marqués (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Viso del Marqués (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar